Llista dels 195 municipis del departament francès de Tarn i Garona a data de 2013.

 
Tarn i Garona